Zamayón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Zamayón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Zamayón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar